Tüller ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Tüller (geb. 1942), Schweizer Sängerin (Sopran), siehe Barbara Martig-Tüller
 Erwin Tüller (1904–1971), Schweizer Sänger
 Günter Tüller (geb. 1938), deutscher Radrennfahrer
 Horst Tüller (1931–2001), deutscher Radrennfahrer
 Niklas Tüller (geb. 1942), Schweizer Opernsänger (Bassbariton)

Siehe auch:

 Tuller